DV (цифрове відео) — формат цифрового запису відеосигналу на магнітну стрічку.
 MiniDV — спрощений варіант формату для запису на 6,35 мм стрічку.
 DV (музика) — повний перелік робіт Шуберта укладений в хронологічному порядку.
 DV — число 505, записане у римській системі числення.